Szendrey ist der Name von

 Júlia Szendrey (1828–1868), ungarische Dichterin
 László Szendrey-Karper (1932–1991), ungarischer Gitarrist und Gitarrenpädagoge.